Hartard ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hartard (1839–1922), deutscher Musiker und Komponist
 Susanne Hartard (* 1962), deutsche Agrarwissenschaftlerin 

Siehe auch:
 Hardrad
 Hartrad